

Geografia 
Matsuoka, era un comune giapponese nel distretto di Yoshida, prefettura di Fukui, incorporato dal 13 febbraio 2006 nel territorio comunale di Eheiji.

Personaggi 
Yōsuke Matsuoka (1880-1946), diplomatico giapponese, Ministro degli Affari esteri del Giappone nel periodo 1940-1941;
Matsuoka Katsunosuke (1836-1898), fondatore della scuola di arti marziali giapponesi Shindō Yōshin-ryū;
Toshikatsu Matsuoka (1945-2007), uomo politico giapponese, Ministro dell'Agricoltura dal 2006, suicidatosi a seguito di un'inchiesta aperta su di lui con l'accusa di corruzione;
Yuki Matsuoka (1970 – vivente), seiyū giapponese
Yōko Matsuoka (1965 – vivente), seiyū giapponese

Altro 
 Matsuoka Kenjiro, personaggio del videogioco Killer7.